Szalai Csaba (1943–2005) író, költő, újságíró, lapszerkesztő
Szalai Csaba (1956–) autóversenyző
Szalai Csaba (1961–) molekuláris biológus, genetikus, atléta

Hasonló nevűek
Szalay Csaba (1944–) képzőművész
Szalai Csaba József vitnyédi polgármester